Грајмс има више значења:
 Грајмс
 Округ Грајмс (Тексас)
 Грајмс (Калифорнија)
 Грајмс (Ајова)
 Грајмс (Алабама)